Бородина́ — женская форма русской фамилии , происходящая от слова «борода» и топоним.

 Носители фамилии 
 Бородина, Александра Григорьевна (1846―1915) — русская переводчица и публицист.
 Бородина, Алла Валентиновна (род. 1957) — автор первого учебника «Основы православной культуры» и других учебно-методических пособий.
 Бородина, Анастасия Валерьевна (более известна под фамилией Подпалова; род. 1982) — украинская гандболистка.
 Бородина, Ксения Кимовна (род. 1983) — российская телеведущая и актриса, диджей.
 Бородина, Лариса Михайловна (род. 1961) — советская и российская актриса театра и кино.
 Бородина, Мелитина Александровна (1918—1994) — советский филолог-романист, профессор ЛГУ.
 Бородина, Оксана Геннадьевна (Фёдорова; род. 1977) — российская фотомодель и телеведущая.
 Бородина, Ольга Владимировна (род. 1963) — оперная певица Мариинского театра.
 Бородина, Яна Дмитриевна (род. 1992) — российская прыгунья тройным.

Двойная фамилия 
 Лот-Бородина, Мирра Ивановна (1882—1957) — медиевист, исследовательница патриотического наследия в русском зарубежье, дочь И. П. Бородина, жена Ф. Лота.

Топоним 
 Бородина — деревня в Плесецком районе Архангельской области России. См. также 
 Борода (значения)
 Бородин
 Бородинка
 Бородино
 Бородинск
 Бородинская
 Бородинский
 Бородинское
 Бородины (значения)